Donnersmarkt ist das deutsche Exonym für

 das slowakische Dorf Štvrtok na Ostrove
 das rumänische Dorf Mănărade